Didiscus ballineus är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Didiscus ballineus ingår i släktet Didiscus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ballineus